Ковра́й — село в Україні, у Золотоніському районі Черкаської області, підпорядковане Іркліївській сільській громаді. У селі мешкає 253 людей.

Пам'ятки 
 Літературний музей Сковороди

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Черкаська область)

Джерела, посилання і література 

 Погода в селі Коврай 
 Топографічна карта України 

Села Черкаської області